Carousel ist

 Carousel (Diaprojektor), ein Diaprojektor-Modell der Firma Kodak
 Delco Carousel IV, ein Trägheitsnavigationssystem-Modell des Herstellers Delco Electronics
 Carousel (Musical), ein Broadway-Musical aus dem Jahre 1945 (Musik: Richard Rodgers, Text: Oscar Hammerstein II)
 der ehemalige Name des Kreuzfahrtschiffs Aquamarine
 der Titel eines Albums der Band Luxuslärm
 Carousel (Band), eine lettische Indie-Pop-Band

im NRHP gelistete Objekte:
 Carousel at Glen Echo Park, in Glen Echo, Maryland, ID-Nr. 80000351
 Carousel at Pavilion Amusement Park, in Myrtle Beach, South Carolina, ID-Nr. 96001213

Siehe auch:
 Carrousel
 Karussell (Begriffsklärung)